Кубок конфедераций 2003 — международный футбольный турнир для национальных команд — победительниц континентальных турниров каждой из 6-ти конфедераций, входящих в состав ФИФА, который прошёл с 18 по 29 июня во Франции.

Матчи Группы A прошли с 18 по 22 июня 2003 года в городах Париж, Лион и Сент-Этьен. В состав группы вошли хозяева турнира сборная Франции, победитель Кубка Америки 2001 сборная Колумбии, победитель Кубка Азии 2000 сборная Японии и победитель Кубка наций ОФК 2002 сборная Новой Зеландии.

Положение команд

Новая Зеландия — Япония 

Помощники судьи:
 Юг Аджови
 Абуду Адероджу

Четвёртый судья:
 Марк Шилд

Франция — Колумбия 

Помощники судьи:
 Паулу Жануариу
 Жозе Кардинал

Четвёртый судья:
 Карлос Батрес

Колумбия — Новая Зеландия 

Помощники судьи:
 Франсиско Рамирес
 Рейнальдо Салинас

Четвёртый судья:
 Маркус Мерк

Франция — Япония 

Помощники судьи:
 Джим Аулиарис
 Мацей Вежбовский

Четвёртый судья:
 Масуд Моради

Франция — Новая Зеландия 

Помощники судьи:
 Мохаммед Саид
 Ёсикадзу Хиросима

Четвёртый судья:
 Валентин Иванов

Япония — Колумбия 

Помощники судьи:
 Франсиско Рамирес
 Рейнальдо Салинас

Четвёртый судья:
 Коффи Коджия

Примечания

Ссылки 
 Результаты всех матчей

Кубок конфедераций 2003